Cojocariu ist der Familienname folgender Personen:

 Adelina Cojocariu (* 1988), rumänische Ruderin
 Constantin Cojocariu (* 1965), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Emil Cojocariu (* 1938), rumänischer Politiker

Siehe auch:
 Cojocaru